Schedin är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Albert Schedin (1871–1940), svensk bokhandlare
 Arne Schedin (1899–1979), svensk jurist
 Bertil Schedin (1898–1942), svensk skådespelare
 Carl Schedin (1868–1948), svensk lantbrukare och politiker
 Gustaf Schedin (1700–1744), svensk bokhållare
 Hanny Schedin (1900–1976), svensk skådespelerska
 Olle Schedin (född 1963), svensk musiker och musikproducent
 Oskar Schedin (1873–1941), svensk bokhandlare